Бансе (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Арістід Бансе — буркінійський футболіст
 Оріноко Фаамаусілі-Бансе-Прінс — новозеландський плавець